Цвайзиммен () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн.

Входит в состав округа Оберзимменталь. Население составляет 2953 человека (на 31 декабря 2006 года). Официальный код — 0794.

Ссылки 
 Официальная страница